HGC (hockeyclub), een hockeyclub uit Wassenaar
Hercules Graphics Card, een standaard voor weergavemodus die in 1982 door de Amerikaanse firma Hercules ontwikkeld is
Hilversumsche Golf Club, een golfclub uit Hilversum